est la formule brute de plusieurs isomères.

 thymine, numéro CAS 
 3-méthyluracile, numéro CAS